Пресиа́н (; умер в 852) — хан Болгарии с 836 по 852 год, сын , старшего брата хана Маламира.

Биография 
Пресиан унаследовал престол Болгарии после смерти своего дяди Маламира в 836 году.

В 837 году смоляне (славянское племя в Македонии) восстали против византийского верховенства, заключив союз с болгарским ханом Пресианом. В результате очередной болгаро-византийской войны Болгария приобрела Македонию и Южную Албанию, получив выход к Эгейскому и Адриатическому морям. Таким образом, военные действия хана Пресиана разделили Византию на три отрезанные друг от друга части: Северную Албанию, Элладу и прилежащие территории около Константинополя, вместе с Малой Азией.

В результате успешных военных действий маркграфа Восточной марки Радбода франкам в 838 году удалось восстановить свой контроль над Посавьем, которое болгары захватили при хане Омуртаге.

В 839 году болгары напали на сербов, но потерпели поражение. Вероятно, конфликт был спровоцирован византийской дипломатией.

Хан Пресиан скончался в 852 году. Новым правителем Болгарии стал его сын Борис I.

Примечания

Литература 
 Андреев Й. Българските ханове и царе (VII—XIV в.). — София, 1987
 Павлов Пл. Забравени и неразбрани (Събития и личности от българското Средновековие). — София, 2010.

ханы Дунайской Болгарии
Правители Европы IX века
Династия Крума